Blutige Stadt steht für folgende Filme:

 Phoenix – Blutige Stadt, US-amerikanischer Film von Danny Cannon (1998)
 Nachtschicht – Blutige Stadt, deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (2009)

Siehe auch:
 Willkommen in der blutigen Stadt, kanadisch-britischer Film von Peter Sasdy (1977)